

Cinema
 Prince – cortometraggio muto statunitense del 1914 diretto da Charles Giblyn
 Prince – film indiano del 1969 diretto da Lekh Tandon
 Prince – film indiano del 2010 diretto da Kookie V. Gulati
 The Prince – film del 1996 diretto da Pinchas Perry
 The Prince - Tempo di uccidere (The Prince) – film del 2014 diretto da Brian A. Miller

Televisione
 The Prince – Serie televisiva animata del 2021

Musica
 Prince – musicista statunitense
 Prince – album di Prince del 1979
 Prince – singolo promozionale dei Versailles del 2008
 The Prince – album di Oliver O. Cook del 1972
 The Prince – singolo dei Madness del 1979

Persone
 Prince – musicista statunitense
 Cleophus Prince Jr. – assassino seriale statunitense
 Dania Prince – modella honduregna
 Epiphanny Prince – cestista statunitense naturalizzata russa
 Gina Prince-Bythewood, nata Gina Maria Prince – regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica statunitense
 Harold Prince – produttore teatrale e regista teatrale statunitense
 Herbert Prince – calciatore inglese
 Isaiah Prince – giocatore di football americano statunitense
 J.P. Prince – cestista statunitense
 Lawrence Prince – bucaniere e schiavista olandese
 Mary Prince – scrittrice britannica
 Miguel Prince – ex calciatore colombiano
 Morton Prince – psicologo statunitense
 Nichelle Prince – calciatrice canadese
 Richard Prince – pittore e fotografo statunitense
 Taurean Prince – cestista statunitense 
 William Prince – attore statunitense

Altro
 Prince – cratere lunare
 Princé – comune della Francia
 Prince – nome proprio di persona inglese maschile
 Prince – videogioco del 1989 per Amiga, Atari ST, DOS